Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 618 dans le monde.

 Route régionale 618 en Finlande
 Route nationale 618 en France
  dans certains départements, en France